Појам Пердју може да се односи на:
 Универзитет Пердју

Особе 
 Џон Пердју, амерички филантроп
 Вил Пердју, амерички кошаркаш